Purpus kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Albert Purpus
 Joseph Anton Purpus

Robotskapade auktorsförkortningar